Trump International Hotel and Tower – międzynarodowa sieć hoteli, wchodząca w skład przedsiębiorstwa The Trump Organization, będącego własnością miliardera, polityka i 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki - Donalda Trumpa.

Hotele, wchodzące w skład sieci 
 Trump International Hotel and Tower (Nowy Jork)
 Trump International Hotel and Tower (Chicago)
 Trump International Hotel and Tower Waikiki Beach Walk w Honolulu
 Trump International Hotel Las Vegas
 Trump International Hotel and Tower (Fort Lauderdale)
 Trump International Hotel w Waszyngtonie
 Trump International Hotel and Tower (Toronto)
 Trump International Hotel and Tower (Vancouver)
 Trump Ocean Club International Hotel and Tower w Panamie
 Trump Hotel Rio de Janeiro

Hotele planowane, niezrealizowane 
 Trump International Hotel and Tower (Nowy Orlean)
 Trump International Hotel and Tower (Dubaj)

Zobacz też 
 Trump Tower
 Trump World Tower
 Trump Building

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona internetowa Trump International Hotel and Tower 
  

Sieci hotelowe
Przedsiębiorstwa w Stanach Zjednoczonych
Nieruchomości związane z Donaldem Trumpem